Мосхите в древногръцките източници са племе обитаващо региона на югозападна Грузия — Месхети.

Някои грузински историци ги отъждествяват с мушките, които в периода 1 век пр.н.е. – 1 век локализират областта Мосхи в Месхийския хребет в граничния район между Иберия, Армения и Колхида.

Вижте също 
 Месхетинци

Източници 
 Мераб Вачнадзе, Вахтанг Гурули, Михаил Бахтадзе. ИСТОРИЯ ГРУЗИИ 

История на Грузия